|-
| 76701 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76702 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76703 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76704 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76705 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76706 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76707 - || || 29 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76708 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76709 - || || 27 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76710 - || || 28 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76711 - || || 3 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76712 - || || 3 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76713 - || || 6 de maig, 2000 || Ondřejov || Ondřejov Observatory
|-
| 76714 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76715 - || || 3 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76716 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76717 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76718 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76719 - || || 2 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76720 - || || 4 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76721 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76722 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76723 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76724 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76725 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76726 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76727 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76728 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76729 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76730 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76731 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76732 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76733 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76734 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76735 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76736 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76737 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76738 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76739 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76740 - || || 4 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76741 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76742 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76743 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76744 - || || 1 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76745 - || || 3 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76746 - || || 1 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76747 - || || 2 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76748 - || || 2 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76749 - || || 2 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76750 - || || 2 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76751 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76752 - || || 7 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76753 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76754 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76755 - || || 25 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 76756 - || || 26 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76757 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76758 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76759 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76760 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76761 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76762 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76763 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76764 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76765 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76766 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76767 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76768 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76769 - || || 26 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76770 - || || 26 de maig, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 76771 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76772 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76773 - || || 26 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76774 - || || 24 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76775 - || || 24 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76776 - || || 24 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76777 - || || 25 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76778 - || || 25 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76779 - || || 26 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76780 - || || 26 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76781 - || || 27 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76782 - || || 31 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76783 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76784 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76785 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76786 - || || 6 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76787 - || || 5 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76788 - || || 6 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76789 - || || 8 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76790 - || || 8 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76791 - || || 1 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76792 - || || 1 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76793 - || || 5 de juny, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76794 - || || 5 de juny, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 76795 - || || 4 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76796 - || || 4 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76797 - || || 1 de juny, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 76798 - || || 7 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76799 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 76800 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
6